Safia Bengueddoudj, née le  à Saint-Priest-en-Jarez, est une footballeuse franco-algérienne. Elle évolue au poste de milieu offensif.  

Elle débute en 1998 au Racing Club de Saint-Étienne et connaît toutes les montées de l'équipe. 

Elle joue par ailleurs en équipe d'Algérie féminine.

Biographie

Carrière 
 1998-2009 :  RC Saint-Étienne
 2009-2011 :  AS Saint-Étienne
 depuis 2011 :  Le Puy Foot

Palmarès

En club 
 Vice-championne de Division 2 en 2007 avec le Racing Club de Saint-Étienne
 Vainqueur de la Coupe de France : 2011.

En équipe nationale 
 :

 tour Championnat d'Afrique 2010

Carrière

Notes et références

Liens externes 
 
 Interview de Safia Bengueddoudj sur asse-live.com

Footballeuse internationale algérienne
Joueuse du RC Saint-Étienne
Joueuse de l'AS Saint-Étienne
Joueuse du Puy Foot 43
Naissance à Saint-Priest-en-Jarez
Naissance en janvier 1986